Un Tremplin est un type de plan incliné permettant de transformer la vélocité horizontale d’un mobile en vitesse ascensionnelle. Ce terme peut désigner :

Sens propre 
 un tremplin, un équipement sportif permettant d’effectuer des sauts, dont :
 le Tremplin de saut à ski ;
 le Tremplin de vol à ski ;
 
 un tremplin, composant de certains porte-avions.

Sens dérivés 
 Tremplin, une association d'étudiants de grandes écoles pour aider les élèves dans les ZEP à poursuivre des études longues;
 Tremplin, un concours d'entrée à certaines écoles de commerce.
 Tremplin, un magazine Belge dédié aux élèves de  et 
 un type de concours destiné à la promotion d’artistes débutants :
 Tremplin des Jeunes Charrues ;
 Tremplin de la chanson des Hauts-de-Seine ;
 Prix Tremplin Photo de l'EMI;
 Le Tremplin, un festival chansons et d'humour qui est présenté dans la ville de Dégelis au Québec;
 Tremplin Les Inso Nantes.